Llagostera puede referirse a:

Topónimos 

 Llagostera, municipio de la provincia de Gerona (Cataluña).

Personalidades 
 Luis Llagostera y Casadevall (1800-1844), militar carlista.
 Francesc Soler Llagostera (n. 1978), periodista español.
 Nuria Llagostera (n. 1980), extenista española.
 Ramón Piñeiro Llagostera (n. 1991), expiloto de automovilismo español.

Edificios 

 Casa Llagostera, en Cartagena (Región de Murcia).
 Torre Llagostera, también en la citada ciudad de Cartagena.

Clubes deportivos 
 Unió Esportiva Llagostera, equipo de Llagostera que compite en la Segunda División de España.